Сезон 1941/42 — 32-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 31-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии и носил название Берайхсклассе «Донау—Альпенланд».

Берайхсклассе «Донау—Альпенланд»

Турнирная таблица 
В феврале 1942 года клуб «Штурм» из Граца покинул розыгрыш чемпионата, а результаты всех матчей с его участием были аннулированы.

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков 
Статистика приведена без учёта аннулированных матчей.

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1941/42 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1941 на сайте AustriaSoccer.at

1941/1942
Аустрия Вена